Фредрик Варг (; 3 мая 1979, Болиден, Швеция) — шведский хоккеист, центральный нападающий. Воспитанник клуба «Болиденс».

Карьера 
Фредрик Варг начал свою профессиональную карьеру в 1997 году в составе родного клуба «Болиденс», выступавшего в третьем по силе дивизионе шведского хоккея. Спустя год он подписал контракт с клубом «МОДО», в составе которого в 1999 году дебютировал в шведской элитной серии. В «МОДО» Фредрик выступал до 2005 года, успев за это время поиграть в аренде в таких клубах, как «Эрншёльдсвикс», «Сундсвалль» и «Бьёрклёвен». Тем не менее, его выступление в «МОДО» было не совсем успешным — несмотря на 2 серебряных медали, завоёванных в составе клуба, в среднем за сезон он набирал лишь 7 очков.

Перед началом сезона 2005/06 Варг заключил соглашение с клубом «Тимро», где, наконец, сумел раскрыться. За 2 года, проведённых в «Тимро», он набрал 58 (24+34) очков в 97 матчах. После этого руководство «МОДО» приняло решение вернуть Фредрика в своё расположение, предложив ему роль ассистента капитана. 6 апреля 2009 года Варг перешёл в «Шеллефтео», в составе которого стал одним из лидеров, заслужив звание капитана команды. За 2 сезона в «Шеллефтео» он набрал 63 (25+38) очков в 124 проведённых матчах, став также в третий раз в своей карьере серебряным призёром шведского первенства.

19 мая 2011 года Фредрик подписал однолетний контракт с рижским «Динамо».

Международная 
В составе сборной Швеции Фредрик Варг принимал участие в чемпионатах мира 2007 и 2008 годов, на которых он набрал 12 (4+8) очков в 16 проведённых матчах. Также с сезона 2005/06 Фредрик регулярно призывается под знамёна сборной для участия в матчах Еврохоккейтура.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата Швеции (3): 2000, 2002, 2011.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 6 июня 2011 года

Международная

Ссылки 

 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com

Примечания 

Хоккеисты Швеции
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Игроки ХК «Болиденс»
Игроки ХК «Эрншёльдсвикс»
Игроки ХК МОДО
Игроки ХК «Сундсвалль»
Игроки ХК «Бьёрклёвен»
Игроки ХК «Тимро»
Игроки ХК «Шеллефтео»
Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
Игроки ХК «Рёгле»
Игроки ХК «Ингольштадт»
Игроки ХК «Брюнес»
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой